Селетинский сельский округ

 Селетинский сельский округ (Акмолинская область) — сельский округ в Акмолинской области.
 Селетинский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.